Bob Martin (chanteur) (1922-1998), chanteur autrichien
Bob Martin (aviron) (1925-2012), rameur d'aviron américain
Bob Martin (acteur) (1962), acteur canadien